Sendets, commune française de la Gironde
 Sendets, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France